Praya peut désigner :

Biologie 
 Praya dubia, le nom latin du siphonophore géant, un animal des profondeurs marines.

Toponymes 
 Praya Barat Daya, un district dans le kabupaten de Lombok central (Kabupaten Lombok Tengah), Petites îles de la Sonde occidentales (Nusa Tenggara Barat), en Indonésie ;

Prénoms  
 Praya Suandokmai, un mannequin et actrice thaïlandaise.
 Praya Kotama, Praya Kotabong et Praya Grag, trois des rois de Thaïlande.

Militaire 
 La bataille de Porto Praya, une bataille navale qui a eu lieu le 18 avril 1781 pendant la guerre d'indépendance des États-Unis, entre la marine britannique et la marine française.
 La Praya, un sous-marin français en service de 1978 à 2000.